U28 ou U-28 peut faire référence à :
 HMS Wren (U28), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres